Katholisch-Apostolische Kapelle bezeichnet Sakralbauten katholisch-apostolischer Kirchengemeinden, insbesondere

 Katholisch-apostolische Kapelle (Basel), 1863 durch Theodor Ecklin in Basel errichtetes Bauwerk
 Katholisch-apostolische Kapelle (Hannover), um 1897 in Linden vor Hannover errichtetes, heute denkmalgeschütztes Kirchengebäude
Siehe auch:
 Katholisch-apostolische Kirche